Come erba da scorbuto sono note alcune piante:
Nasturtium officinale
Nasturtium armoracia
Barbaforte